Olympiakos BC – klub koszykarski
 Olympiakos SFP – klub piłkarski
 Olympiakos Pireus – żeński klub siatkarski
 Olympiakos Pireus – męski klub siatkarski